Le vendredi  est le 260 jour de l'année 1897.

Naissances 
 Rudolf Ramseyer (mort le ), joueur de football international suisse
 Will Meisel (mort le ), danseur, compositeur et éditeur allemand
 Eusebio Blanco (mort le ), footballeur espagnol
 Isaac Wolfson (mort le ), homme d'affaires et philanthrope écossais

Décès 
 Antoine Joseph Drouot (né le ), homme politique français
 Manuel José Gonçalves Couto (né le ), prêtre catholique, prédicateur itinérant et écrivain portugais.

Autres événements

Voir aussi 
 17 septembre et septembre 1897